Сарда́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Ліможа, 14 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 384 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 811,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сардан на сайті французького Національного інституту географії
 Сардан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сардан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сардан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сардан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез